Bubujingxin (romanzo) () – romanzo del 2005 di Tong Hua
 Bubujingxin (serie televisiva) () – serie televisiva cinese del 2011, tratta dal libro di Tong Hua
 Xin bubujingxin () – film cinese del 2015, tratto dal libro di Tong Hua